Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Sandy Mayer 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Sandy Mayer (finale)
 Rolf Gehring (primo turno, ritiro)

 Bob Lutz (primo turno)
 Carlos Kirmayr (primo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1981